Medina, Madina o Mdina puede referirse a:

Conceptos 
 Medina (apellido), apellido toponímico de origen Español.
 Medina (barrio), casco histórico, de origen hebreo y musulmán, de algunas ciudades.

Hidrografía 
 Medina River, río de Estados Unidos.
 Río Medina (Chiloé), río de la isla de Chiloé (Chile).
 Río Medina (Salta), río de la provincia de Salta (Argentina).
 Río Medina (Tucumán), río de la provincia de Tucumán (Argentina).
 Medina River (Wight), río de la isla de Wight (Reino Unido).
 Playa Medina, playa de Venezuela.

Divisiones administrativas

España 

 Medina Azahara, antigua localidad en Córdoba, España.
 Medina de las Torres, municipio de la provincia de Badajoz, España.
 Medina de Pomar, municipio en la provincia de Burgos, España.
 Medina de Rioseco, municipio en la provincia de Valladolid, España.
 Medina del Campo, localidad de la Provincia de Valladolid, España.
 Medina Sidonia, municipio en la provincia de Cádiz, España.
 Medinaceli, municipio de la provincia de Soria, España.
 Tierra de Medina, comarca de la Provincia de Valladolid, España.

Estados Unidos 

 Medina (Dakota del Norte), localidad del estado de Dakota del Norte, Estados Unidos.
 Medina (Minnesota), localidad del estado de Minesota, Estados Unidos.
 Medina (Nueva York), localidad del estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Medina (Ohio), localidad del estado de Ohio, Estados Unidos.
 Medina (Tennessee), localidad del estado Tennessee, Estados Unidos.
 Medina (Texas), localidad del estado de Texas, Estados Unidos.
 Medina (Washington), localidad del estado de Washington, Estados Unidos.
 Medina (Wisconsin), localidad del estado de Wisconsin, Estados Unidos.
 Medinah (Illinois), localidad del estado de Illinois, Estados Unidos.

Latinoamérica 

 Medina (Argentina), localidad de Argentina.
 Medina (Cundinamarca), municipio de Colombia.
 Medina (Minas Gerais), localidad de Brasil.
 Medina (República Dominicana), municipio de República Dominicana.
 Medina de Alfaro, localidad de México.
 Provincia de Medina (Colombia), división administrativa de Cundinamarca, Colombia.

Otros 

 Medina, ciudad de Arabia Saudita.
 Medina (Australia), localidad de Australia.
 Medina (Hungría), localidad de Hungría.
 Medina (Isla de Wight), antiguo distrito de la isla de Wight, Reino Unido.
 Deir el-Medina, localidad de Egipto.
 Madina (Ghana), localidad de Ghana.
 Mdina, localidad de Malta.
 Provincia de Medina, división administrativa de Arabia Saudita.

Autores de nombres científicos 
 C.Medina - Consuelo Medina García 1945.
 H.Medina - Hugo Medina fl. 2008.
 M.E.Medina - Maria Elena Medina 1961.
 R.Medina - Rafael Medina 1980.
 W.A.Medina - Walter Adrián Medina fl. 2009.

Videojuegos 
 Medina MUD, uno de los MUDs más populares en castellano, en activo desde 1995.

Títulos 
 Ducado de Medina Sidonia, título nobiliario español.